Cinema
 The Collector (1965), com Terence Stamp e Samantha Eggar
 The Collector (2009), película de horror
 The Collector (2012), película romântica com Rudolf Martin

Música
 The Collector's Series, Volume One, coletânea musical de Céline Dion